Blink:
 Blink — тег языка разметки HTML, выводит мигающий текст.
 Blink — браузерный движок компании Google. Ответвление движка WebKit.
 Blink — программный SIP-клиент.
 Blink — компоновщик для ПК Amiga.
 Blink-182 — южно-калифорнийская поп-панк группа.
 Blink — персонаж из комиксов компании Marvel Comics.
 Blink-182 — пятый студийный альбом американской поп-панк-группы Blink-182.
Blink - фанат южнокорейской гёрл-группы BLACKPINK.